

Aziende
 Schott Music, casa editrice tedesca
 Schott NYC, azienda statunitense di abbigliamento
 Schott AG, azienda chimica tedesca

Geografia
 Upgant-Schott, comune tedesco

Persone 
 Franz Schott (1548-1622), giurista belga
 Georg Balthasar Schott, compositore e organista tedesco
 Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), botanico austriaco
 Johann Baptist Schott (1853-1913), architetto tedesco
 Karl Schott (1906-1985), calciatore tedesco
 Kaspar Schott (1608-1666), scienziato tedesco
 Otto Schott (1851-1935), chimico tedesco
 Rolf Schott, storico dell'arte e scrittore tedesco

Sport
 SV Schott Jena, società sportiva tedesca
 TSV Schott Mainz, società sportiva tedesca

Altro 
 5312 Schott, asteroide della fascia principale